Алхуејсито има више значења:

 Алхуејсито (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Алхуејсито (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику